Produkt kan avse:

 Produkt (ekonomi) –  resultatet av utfört arbete
Produkt (marknadsföring) – inom marknadsföring en vara eller tjänst som erbjuds på en marknad
 Produkt-/marknadsexpansionsmodellen – ett verktyg för att identifiera strategier för möjligheter till tillväxt för företag
 Kringprodukt –  ett begrepp som betecknar produkter eller tjänster som nyttjar säregna drag från ett varumärke eller en fiktiv person i kommersiellt syfte
 Metaprodukt – en upplevelse
 Produkt (matematik) – resultatet av multiplikation
 Reaktionsprodukt – ett eller flera kemiska grundämnen eller ämnen, reaktanter, och bildar ett eller flera nya ämnen
 Cartesisk produkt – en mängd

Se även
 Varor – objekt som besitter ett ekonomiskt värde.
 Immaterialrätt